Garthoff ist der Familienname folgender Personen:

 David Heinrich Garthoff (* um 1670; † nach 1740), deutscher Komponist
 Roman Garthoff (* 1977), deutscher TV-Reporter und Fernsehredakteur